Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Frew McMillan e Ilie Năstase 6-3, 3-6, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1972